Henk Janssen (touwtrekker) (1890-1969), Nederlands touwtrekker
 Henk Janssen (voetballer Sparta) (1937), Nederlands voetballer
 Henk Janssen (voetballer Wageningen) (1944), Nederlands voetballer
 Henk Janssen (voetballer) (1957), Nederlands voetballer